Claus Daa kan syfta på flera personer, bland andra:

* Claus Daa (1579–1641), dansk riksamiral 
 Claus Daa (1640–1678), dansk godsägare

Se även 

 Claus Daae